Faustmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Faustmann (1852–1933), preußischer Generalmajor
 Martin Faustmann (1822–1876), deutscher Forstwissenschaftler und Förster